

Carriera

Club 
Il 1º luglio 2018 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra albanese del .

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Rabotnicki: 2014-2015

Suduva: 2017

Collegamenti esterni